Mit Stand Januar 2023 werden in Schweden an 3 Standorten 6 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 6885 MW betrieben; 7 Blöcke an 4 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 4054 MW wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1964 in Betrieb.

In Schweden wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 58,1 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 40 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 50,992 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 30,8 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Schweden (Quelle: IAEA, Stand: Januar 2023)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Ågesta ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| –  ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 10 (9) ||style="text-align:right"| 12 ||style="text-align:right"| 80 || || || || || ||style="text-align:right"| 0,40
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Barsebäck ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-II ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 600 (570) ||style="text-align:right"| 615 ||style="text-align:right"| 1800 || || || || || ||style="text-align:right"| 93,82
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-II ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 600 (570) ||style="text-align:right"| 615 ||style="text-align:right"| 1800 || || || || || ||style="text-align:right"| 108,04
|-
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Forsmark ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-III ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 990 (900) ||style="text-align:right"| 1027 ||style="text-align:right"| 2927 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 288,18
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-III ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1121 (900) ||style="text-align:right"| 1157 ||style="text-align:right"| 3253 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 285,40
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-IV ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1172 (1050) ||style="text-align:right"| 1195 ||style="text-align:right"| 3300 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 311,41
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Oskarshamn ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-I ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 473 (440) ||style="text-align:right"| 492 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || || ||style="text-align:right"| 110,27
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-II ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 638 (580) ||style="text-align:right"| 661 ||style="text-align:right"| 1800 || || || || || ||style="text-align:right"| 154,00
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-IV ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1400 (1050) ||style="text-align:right"| 1450 ||style="text-align:right"| 3900 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 306,03
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Ringhals ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| AA-I ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 881 ||style="text-align:right"| 910 ||style="text-align:right"| 2540 || || || || || ||style="text-align:right"| 221,15
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 852 (820) ||style="text-align:right"| 963 ||style="text-align:right"| 2652 || || || || || ||style="text-align:right"| 216,14
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1072 ||style="text-align:right"| 1117 ||style="text-align:right"| 3135 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 264,64
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1130 ||style="text-align:right"| 1171 ||style="text-align:right"| 3300 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 258,28
|-
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in Schweden
 Liste der Kernkraftwerke in Europa
 Liste von Kraftwerken in Schweden

Einzelnachweise 

Schweden
!